Уманец — фамилия. Известные носители:

 
 Уманец, Алексей Александрович (1841—1904) — русский историк-этнограф.
 Уманец, Андрей Семёнович (1762— после 1828), российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Уманец, Григорий Яковлевич (1935—2009) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда (1976).
 Уманец  Екатерина Иосифовна (1866 — после 1913?) — русская писательница, переводчица, издательница.
 Уманец-Райская,  Ираида Павловна (1855 — 1914) — артистка Императорских театров, драматург.
 Уманец, Лев Игнатьевич (1858 или 1859-?) — русский поэт, прозаик, переводчик, драматург, журналист.
 Уманец, Мария Николаевна (1853—1930) — блюстительница Крестовоздвиженского трудового братства.
 Уманец, Михаил Пантелеевич (род. 1937) — советский и украинский инженер-энергетик, атомщик, лауреат Премии Совета Министров СССР.
 Уманец, Николай Васильевич (1925—1986) — первый секретарь Черниговского обкома КПСС (1970—1984).
 Уманец, Нина Дмитриевна (род. 1956) — советская гребчиха, серебряный призёр Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Уманец, Сергей Игнатьевич (1857—1917) — русский ученый-востоковед, цензор.
 Уманец, Фёдор Михайлович (1841—1908) — председатель Глуховской уездной и Черниговской губернской земской управы.